Rejon synelnykowski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu dniepropetrowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1648 km² i liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Synelnykowe.

Na terenie rejonu znajdują się 3 osiedlowe rady i 20 silskich rad, obejmujących w sumie 112 wsi i 5 osad.

Miejscowości

Synelnykowski